De Schorpioen (film), een Nederlandse film uit 1984
 De Schorpioen (stripreeks), een Belgische stripreeks